Лешкевич, Владислав Валерьевич (род. 1978) — российский рэпер Влади, глава лейбла Respect Production, участник группы «Каста».
 Лешкевич, Николай Анатольевич  (род. 1953) — советский белорусский шашечный композитор и шашист.